Osoby o tym nazwisku:
 Bogusław Kreja – polski językoznawca
 Ireneusz Kreja – polski inżynier